Vaterland:
 Vaterland — на немецком языке, отечество, земля предков, отчизна. 
 Vaterland, другое название «Родина» (англ. Fatherland — «Отечество») — телефильм 1994 года.